27-й Чемпионат России по кёрлингу среди мужчин 2019 проводился с 15 по 21 апреля 2019 года в городе Сочи на арене «Ледяной куб».

В турнире группы «А», где разыгрывалось чемпионское звание, приняло участие 10 команд. Ещё 10 команд приняло участие в турнире группы «Б».

Чемпионами России стала команда «Адамант — Санкт-Петербург 1» (скип Алексей Тимофеев, ставший чемпионом России среди мужчин во 2-й раз), победившая в финале команду «Краснодарский край 1» (скип Сергей Глухов). Бронзовые медали завоевала команда «Сборная команда Москвы» (скип Александр Кириков).

В группе «Б» победила команда «Комсомолл 1» (Иркутская область, скип Артём Каретников), второе место заняла команда «Новосибирская область» (скип Артём Шмаков); на чемпионате 2020 года эти две команды переходят в группу «А».

Формат соревнований 
Команды в одной группе играют друг с другом по круговой системе в один круг. На групповом этапе командам начисляются очки: за победу — 3 очка (в группе «Б» 2 очка), за поражение — 1 очко, за неявку на матч — 0 очков. При равенстве количества очков у двух команд они ранжируются по результатам личной встречи, при равенстве у трёх или больше команд — ранжируются по сумме тестовых бросков в дом (ТБД, в сантиметрах, команда с меньшей суммой становится выше). При равенстве количества очков у команд, претендующих на выход в плей-офф в группе «А», между ними проводится дополнительный матч (тай-брейк). Затем 4 лучшие команды выходят в плей-офф, где играют по системе плей-офф Пейджа: два четвертьфинала ("1-я команда против 2-й", победитель этого матча проходит сразу в финал, и "3-я команда против 4-й"), полуфинал (играют проигравший в первом четвертьфинале и победитель второго, победитель выходит в финал), матч за 3-е место и финал.

Команды, занявшие в группе «А» 9-е и 10-е места, на следующем чемпионате переходят в группу «Б», их место в группе «А» занимают две лучшие команды по результатам розыгрыша в группе «Б».

Матчи группы «А» состоят из 10 эндов, матчи группы «Б» состоят из 8 эндов (матчи плей-офф группы «Б» – 10 эндов), возможно проведение экстра-энда. Игры проводятся с учётом времени (38 и 30 минут времени на обдумывание в группах «А» и «Б» соответственно).

Группа А

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 

 Проходят в плей-офф

Плей-офф 

Четвертьфиналы. 20 апреля, 10:30

1-я команда против 2-й

3-я команда против 4-й

Полуфинал. 20 апреля, 18:00

Матч за 3-е место. 21 апреля, 10:30

Финал. 21 апреля, 10:30

Группа Б

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 

 Проходят в плей-офф

Плей-офф 

Четвертьфиналы. 20 апреля, 10:30

1-я команда против 2-й

3-я команда против 4-й

Полуфинал. 20 апреля, 18:00

Матч за 3-е место. 21 апреля, 10:30

Финал. 21 апреля, 10:30

Итоговая классификация 

 На чемпионате 2020 года переходят в группу «Б»
 На чемпионате 2020 года переходят в группу «А»

Примечания

См. также 
 Чемпионат России по кёрлингу среди женщин 2019
 Чемпионат России по кёрлингу среди смешанных команд 2019
 Чемпионат России по кёрлингу среди смешанных пар 2019
 Чемпионат России по кёрлингу на колясках 2019
 Чемпионат России по кёрлингу среди юниоров 2019

2019
Соревнования по кёрлингу в Сочи
Чемпионаты России в 2019 году
Апрель 2019 года
2019 год в Краснодарском крае